

Localidades

Oilton (Oklahoma)
Oilton (Texas)

Desambiguações de topônimos